Der Begriff Irrtumslehre bezeichnet:
 die Irrtumslehre im Zivilrecht, siehe 
 Anfechtung (Deutschland)
 Irrtum (ABGB) (Österreich)
 die Irrtumslehre im deutschen Strafrecht, siehe Irrtumslehren im deutschen Strafrecht